Рымаровский сельский совет  () — топоним.

 Рымаровский сельский совет — входит в состав Красноокнянского района Одесской области Украины.
 Рымаровский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.